De Allsvenskan 1996 was het 72ste seizoen in de hoogste afdeling van het Zweedse voetbal, die werd opgericht in 1923. Het seizoen begon op 21 april en eindigde op 26 oktober 1996. In de 182 gespeelde wedstrijden werd in totaal 482 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,65 doelpunt per wedstrijd. Onder leiding van trainer-coach Mats Jingblad won IFK Göteborg de zeventiende landstitel uit de clubgeschiedenis. Het was de vierde titel op rij voor de club uit Göteborg.

Uitslagen

Eindstand

Play-offs

Promotie/degradatie

Ljungskile SK promoveert naar de hoogste divisie, Umeå FC degradeert.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Zie ook
Svenska Cupen 1995/96
Svenska Cupen 1996/97
Zweeds voetbalelftal in 1996

1996
Allsvenskan